Le Chiese Cristiane Evangeliche nelle Valli del Sele e dell'Irno (CCEVAS) sono un'associazione di chiese cristiane evangeliche pentecostali campane.

Le CCEVAS hanno aderito alla Consultazione ministeriale evangelica (CME), che è stata l'agenzia italiana per il Patto di Losanna; nel 1998 la CME di fatto è confluita nell'Alleanza di Chiese cristiane evangeliche in Italia. Le CCEVAS sono membro dell'Alleanza evangelica italiana, della Consulta evangelica della Campania e della Federazione delle Chiese pentecostali.

Storia 
Le chiese, basate tutte su posizioni di natura ecumenica, distribuite tra le province di Avellino e Salerno, sono sorte a partire dal 1940 ad opera dei predicatori  Pasquale Albano, Salvatore Garippa e  Nunziante Cavalieri.

Attualmente il movimento comprende 14 chiese di cui 11 in provincia di Salerno e 3 in provincia di Avellino. La sede principale è a Bellizzi, presso l'Auditorium "L'Alternativa", in via Copernico 115.

Le comunità facenti parte delle CCEVAS sono:

Chiesa Cristiana Evangelica di Caposele guidata dal Pastore Geremia Albano;

Chiesa Cristiana Evangelica di Calabritto guidata dal Pastore Gioele Albano;

Chiesa Cristiana Evangelica di Oliveto Citra guidata dal Pastore Gioele Rio;

Chiesa Cristiana Evangelica di Contursi Terme guidata dal Pastore Geremia Albano;

Chiesa Cristiana Evangelica Ministero Fonte d'Amore di Campagna guidata dal Pastore Sara Cavalieri e dai Pastori Francesco e Biodona Micocci;

Chiesa Cristiana Evangelica di Serradarce guidata dal Pastore Davide Cavalieri;

Chiesa Cristiana Evangelica di Eboli guidata dal Pastore Giuseppe Giordano;

Chiesa Cristiana Evangelica di Battipaglia guidata dal Pastore Antonio Celenta;

Chiesa Cristiana Evangelica di Bellizzi guidata dal Pastore Vito Caponigro;

Chiesa Cristiana Evangelica di Olevano sul Tusciano guidata dal Pastore Rosa Albano;

Chiesa Cristiana Evangelica di Montoro guidata dal Pastore Giuseppe Giordano;

Chiesa Cristiana Evangelica di Cava de' Tirreni guidata dal Pastore Giuseppe Giordano;

Chiesa Cristiana Evangelica di Salerno guidata dal Pastore Rosa Albano;

Chiesa Cristiana Evangelica Ministero Fonte d'Amore di Sala Consilina guidata dai Pastori Francesco e Biodona Micocci.

Note

Bibliografia 
R. Ricciardiello, Sulle orme di un servo di Dio… Alle sorgenti del Sele, presso l'Autore, Battipaglia (Salerno) 2000

Voci correlate 
Protestantesimo in Italia
Pentecostalismo

Chiese protestanti in Italia
Pentecostalismo